Die Premier League (Eswatini) 2019/20 war die 44. Saison der höchsten eswatinischen Spielklasse im Fußball. Es nahmen 14 Mannschaften teil, die je zwei Mal gegeneinander antreten sollten. Die Saison begann am 17. August 2019. Im März 2020 wurde die Liga aufgrund der COVID-19-Pandemie in Eswatini pausiert. Am 20. August 2020 wurde entschieden, die Saison abzubrechen und den aktuellen Stand als final anzuerkennen. Meister wurde Young Buffaloes. Der Abstieg in die zweite Liga wurde ausgesetzt.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

Fußballwettbewerb in Eswatini
Fußballsaison 2019/20